Teresa Raquin – romanzo di Émile Zola
Teresa Raquin – film diretto da Nino Martoglio (1915)
Teresa Raquin (Thérèse Raquin) – film diretto da Jacques Feyder (1928)
Teresa Raquin (Thérèse Raquin) – film diretto da Marcel Carné (1953)
Teresa Raquin – Miniserie TV messicana (1977)
Thérèse Raquin – Miniserie TV inglese diretta da Simon Langton (1980)
Teresa Raquin – Miniserie TV italiana diretta da Giancarlo Cobelli (1985)
In Secret/Teresa Raquin (In Secret) – film U.S.A. diretto da Charlie Stratton (2013)